Personen
 Jan Oosterhoff (1930-2010), Nederlands politicus
 Luitzen Johannes Oosterhoff (1907-1974), Nederlands scheikundige
 Pieter Oosterhoff (1904-1978), Nederlands astronoom
 Tonnus Oosterhoff (1953), Nederlands schrijver